Österåkers kyrka kan syfta på:
 Österåkers kyrka, Uppland – en kyrkobyggnad som tillhör Österåker-Östra Ryds församling i Stockholms stift
 Österåkers kyrka, Södermanland – en kyrkobyggnad i Strängnäs stift, Österåkers församling i Vingåkers kommun